Ники́та И́горевич Каккоев () — российский футболист, защитник клуба «Нижний Новгород».

Биография 
Воспитанник «Газпром Академии». В сентябре 2016 дебютировал в составе молодежной команды «Зенита», сыграл 15 матчей, забил 4 мяча. В первенстве ФНЛ за «Зенит-2» дебютировал 8 марта 2017 года в матче 25-го тура против «Нефтехимика» (0:1). В сезоне-2017/18 продолжал выступать за «Зенит-2». В январе 2017 года стал победителем мемориала Гранаткина в составе юношеской сборной России, был признан лучшим игроком турнира. Летом 2017 провел неделю на сборах основного состава. В 2018 году был взят Роберто Манчини в основную команду, и 1 апреля в матче 24-го тура чемпионата России дебютировал в основном составе в матче против «Уфы» (2:1), выйдя на замену на 81-й минуте вместо Юрия Жиркова. 22 февраля 2019 года на правах аренды перешёл в «Томь».

Статистика

Клубная

Достижения 
«Томь»
 Бронзовый призер первенства ФНЛ: 2018/2019

«Нижний Новгород»
 Бронзовый призер первенства ФНЛ: 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»